

Mitologia 
 Ájax — personagem da mitologia grega, filho de Telamon e Peribeia
 Ájax (filho de Ileu) — personagem da mitologia grega

Artes e letras 
 Ájax (tragédia) — tragédia de Sófocles
 Ajaxou Caçador de Marte — personagem da DC Comics

Ciências da computação 
 Ajax (programação) — desenvolvimento de aplicações em JavaScript com XML

Desporto 
 Amsterdamsche Football Club Ajax — clube de futebol dos Países Baixos
 Ajax Cape Town Football Club — clube de futebol da África do Sul

Geografia
 Ajax (Ontário) — cidade da província de Ontário, Canadá

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de teatro
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de mitologia